Список синглов № 1 в США в 1966 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1966 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Два сингла группы The Supremes возглавляли хит-парад США в 1966 году: «You Can't Hurry Love» и «You Keep Me Hangin' On».
 13 августа первое место занял сингл «Summer in the City» (The Lovin' Spoonful) и лидировал 3 недели

Список

См. также 
 1966 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1966 года по версии Billboard

Примечания

Литература

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1966.
 

 

Чарты Billboard 1966 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1966 года